Holon (hebr. Cholon) – miasto w Izraelu
 Chợ Lớn (Cholon) – dzielnica chińska w mieście Ho Chi Minh w Wietnamie
 Cholón – jeden z trzech dystryktów prowincji Marañón w regionie Huánuco w Peru
 język cholón – język indiański używany w Peru